Мендюш — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Мендюш — деревня в Арском районе Республики Татарстан.
 Мендюш — деревня в Атнинском районе Республики Татарстан.
 Мендюш — посёлок железнодорожного разъезда, Сабинский район, Татарстан, Россия.